Fuori i secondi (Streets of Gold) – film del 1986 diretto da Joe Roth 
Fuori i secondi – album del 2012 di Cisco